Гилен — фамилия. Известные носители:

 Гилен, Жан (род. 1936) — французский археолог и историк, педагог.
 Гилен, Михаэль Андреас (1927—2019) — австрийский дирижёр и композитор.

См. также 
 Гильен